Nach dem heiligen Benedikt sind folgende Kirchen benannt:

Brasilien 
 Kathedrale von Marília
 Klosterkirche St. Benedikt (Olinda)

Dänemark 
 St.-Bendts-Kirche (Ringsted)

Deutschland 

 Grabkapelle St. Benediktus in Arnsberg-Voßwinkel
 St. Benedikt (Herbern) in Ascheberg-Herbern
 St. Benedikt (Bad Bederkesa)
 Kloster Benediktbeuern: Basilika St. Benedikt (Benediktbeuern)
 St. Benedikt (Lankwitz) in Berlin
 St. Benedikt (Bremen) in Bremen-Woltmershausen
 St. Benediktus (Düsseldorf) in Düsseldorf-Heerdt
 St. Benedikt (Eichenbarleben)
 St. Benedikt (Eisenharz)
 Benediktikirche (Erfurt)
 St. Benedikt (Freising)
 Klosterkirche St. Marien, Benedikt und Bernhard in Gardelegen 
 St. Benedikt (Gauting)
 St. Benedikt (Gelting)
 St. Benedikt (Güterglück) in Zerbst/Anhalt
 St. Benedikt (Ilsenburg)
 St. Benedikt in Jestetten
 St. Benedikt (Landershofen)
 St. Benedikt (Lauenstein)
 St. Benedikt (Lengerich)
 St. Benedikt (München)
 St. Benedikt (Neuhaus im Solling) in Holzminden
 St. Benedikt (Oberisling)
 St. Benedikt (Odelzhausen)
 St. Benedikt (Postmünster)
 Benediktikirche (Quedlinburg)
 St. Benedikt (Schochwitz)
 St. Benedikt (Weihbüchl)
 St. Benedikt (Westerengel)

Italien 
 San Benedetto, Catania, Provinz Catania, Region Sizilien
 San Benedetto Abate, Gonzaga
 San Benedetto, Gualdo Tadino, Umbrien
 San Benedetto della Ciambella, Rom
 San Benedetto fuori Porta San Paolo, Ostiense, Rom
 San Benedetto in Piscinula, Trastevere, Rom
 St. Benedikt (Mals), Mals, Südtirol

Österreich 

Oberösterreich
 Pfarrkirche Altmünster
 Pfarrkirche Pettenbach (Oberösterreich)

Vorarlberg
 Benediktskapelle (Dünserberg)
 Kapelle Hl. Benedikt (Schwarzenberg)

Wien
 Pfarrkirche St. Benedikt am Leberberg in Wien

Polen 
 Benediktkirche (Krakau)

Schweiz 
 Caplutta Sogn Benedetg, Sumvitg, Kanton Graubünden

Slowakei 
 Basilika St. Benedikt (Hronský Beňadik)

Vereinigtes Königreich 
 St Benet Fink, London
 St Benet Gracechurch, London
 St Benet Paul’s Wharf, London

Liste (Kirchen nach Patrozinium)
!